Юрий Владимирович Бабич (17 декабря 1957, Ленинград) — российский фотограф.

Биография 
Родился в Ленинграде, в 1976 году переехал в Москву.

Заниматься фотографией стал в 1977 году, снимал камерами формата 6х6 и 13х18. В фотографии его интересует не технические аспекты и не репортаж. Он экспериментирует со зрительными конструкциями, импровизируя, как бы играет. Сейчас он работает с камерой Canon 5D mark II.

Участник знаменитой XVII-ой молодёжной выставки в Манеже в 1987 году. Его работы в начале 90-х вошли в коллекцию «Инкомбанка».

Основал в 1985—1986 году фотогруппу «Декабрь», куда входили фотографы Андрей Аксёнов, Виталий Дианов, Сергей Потапов и другие.

Основал в 1989 году «Общество читателей письма» одно из первых художественных объединений, в деятельность которого входили перформансы, видеоарт, и синтетические акции с музыкой и текстами.

С 2002 преподаватель и ведет собственную мастерскую на Кафедре фотографии в университете культуры (курс Юрия Бабича).
Почетный член Союза фотохудожников России.

С 2014 года ведет авторский курс в Московском Доме Фотографии.

Персональные выставки 
 1991 — «Ковры». Галерея «Школа», Москва.
 1992 — «Стереотаксический кабинет». Галерея «Критинен», Хельсинки, Финляндия.
 1992 — «Свадьба». Галерея в Трехпрудном пер., Москва.
 2007 — «LED DIGITAL». АРТСтрелка, Москва.

Групповые выставки 
 1983-87 — Квартирные выставки. Москва.
 1986 — Фестиваль. Валка, Латвия.
 1987 — Организатор и участник Фотофестиваль. Красногорск.
 1987 — Закрытая выставка-акция. Углич.
 1988 — Выставка «Репрезентация», л/о «Эрмитаж», Профсоюзная ул., д. 100, Москва.
 1988 — «Осенний фотосалон в горкоме графиков». М. Грузинская, 28, Москва. XVII молодёжная выставка.
 1988 — Выставка Дом художника на Кузнецком мосту, Москва.
 1988 — Галерея «Hippoite», Хельсинки, Финляндия.
 1989 — «Современная советская фотография». Музей фотографии, Оденц, Дания 1988-89
 1989 — «Smile, please!» («Улыбку, пожалуйста!»). Galerie Comptoirde la Photographie, Париж, Франция; Porfolio Gallery, Лондон, Великобритания; Киноцентр, Москва.
 1989 — Выставка «Современная фотография». Стокгольм и другие города Швеции.
 1989 — Копенгаген, Дания Участник Фестиваль перформанса. Роскильд, Дания.
 1990 — Видеофестиваль северных стран. Копенгаген, Дания.
 1990 — Выставка «150 лет фотографии». Манеж, Москва.
 1990 — «Искусство экспедиции». «Каширка», Москва.
 1990 — «За культурный отдых». «Каширка», Москва.
 1991 — «Монохром». «Каширка», Москва.
 1991 — «APT МИФ 2». Манеж, Москва.
 1992 — Фестиваль «Искусство Новой России». Финляндия.
 1993 — «Yurij Babich — Vladislav Efimov». Vanha Gallery. Хельсинки, Финляндия.
 1993 — «APT МИФ 3». Манеж, Москва.
 1994 — «Барокко конца века…». Государственный музей «ЭРМИТАЖ» и ВХПУ им. В. Мухиной, Санкт-Петербург.«Коммерсантъ»
 1995 — Выставка коллекции Инкомбанка. Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новгород, Омск и др.
 1995 — «Репродукция — mon amour». ЦСИ, Москва.
 1995 — «Искусство современной фотографии». ЦДХ, Москва.
 1994 — Выставка «Neue Fotokunst aus Russland». Badischer Kunstverein, Тур: Карлсруэ; Galerie im Karmelitenkloster, Франкфурт-на-Майне; Kunsthalle Faust, Ганновер; Museum Volk und Wirtschaft, Дюссельдорф; Neuer Berliner Kunstverein, Берлин; Hertener Fototage, Хертен, Германия
 1996 — Групповая Выставка Клуб «Манхеттен», Москва
 1998 — Выставка: «Красный уголок» совместно с Олегом Куликом. XL Галерея.
 1999 — Выставка « Живые Мертвые» галерея Escape Москва.
 2001 — Выставка Общества Читателей Письма г. Ярославль
 2005 — Организатор и куратор и участник выставки Кафедры фотомастерства МГУКИ Галерея «Юнион» Союз фотохудожников России.
 2006 — Организатор и куратор и участник выставки «Институт Фотографии» Галерея «Юнион» Союз фотохудожников России. Выставка являлась результатом работы семинара, который проходил встенах МГУКИ в течение 3 лет с 2003 по 2006 год, является результатом работы семинара.
 2006 — Куратор выставки «Институт Фотографии» город Дубна
 2007 — Выставка «LED DIGITAL» АРТ СТРЕЛКА. МОСКВА.
 2007 — Куратор выставки О. Полесовщиковой. (Три качества) Галерея Елены Врублевской

Публикации в книгах 
 Taneli Escola & Hannu Eerikainen «Toisinnakijat» (Инаковидящие) Helsinki 1988
 «Say Cheese!», Soviet Photography 1968—1988 Editions du Comptoir de la Photographie 1988
 Evgeny Berezner, Irina Chmyreva, Natalia Tarasova and Wendy Watriss. «Contemporary Russian Photography», FotoFest 2012 Biennial Houston.

Литература 
 «Декоративное искусство», № 2 1991
 Каталог «Юрий Бабич», Галерея «Школа», Москва 1991
 Art in America № 11 1992

Ссылки 
 выставка Юрия Бабича «Led Digital»
 https://web.archive.org/web/20091215094404/http://artmuseum.yar.ru/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD  Общество Читателей Письма
 https://web.archive.org/web/20130917165435/http://massmedia.msuc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=48

Персоналии:Санкт-Петербург
Персоналии:Москва
Современные художники России
Галерея в Трёхпрудном переулке
Члены Союза фотохудожников России